Résultats détaillés de l'édition 1987 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 22 juin au .

Faits marquants 
En l'absence du triple vainqueur de l'épreuve John McEnroe, l'Australien Pat Cash emporte son unique titre du grand chelem en éliminant en finale le numéro un mondial Ivan Lendl en trois manches. Sur la route de son succès, il ne perd qu'un unique set contre Michiel Schapers, battant aisément le numéro trois mondial Mats Wilander et l'ancien vainqueur du tournoi Jimmy Connors. Le double tenant du titre Boris Becker subit quant à lui l'une des pires désillusions de sa carrière, avec une défaite au deuxième tour contre le quasi inconnu Peter Doohan.

Dans le tableau féminin, la favorite Martina Navrátilová emporte le trophée pour la sixième année d'affilée, ne perdant qu'un seul set pendant le tournoi, lors de sa difficile victoire en demi finale face à Chris Evert. En finale, Navrátilová prend sa revanche de Roland Garros où elle avait subi la loi de l'Allemande Steffi Graf, numéro deux mondiale. Graf perd cette fois-ci en deux sets.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1987 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1987
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1987
Tennis en juin 1987
Tennis en juillet 1987